Ахмед Ахундов-Гургенли (23 марта 1909, Кумуш-Депе — 1943, Ленинградская область) — туркменский советский литератор, писатель, поэт и собиратель фольклора, автор учебников.

Биография 
Родился в туркменском поселке Кумуш-Депе на территории современного Ирана, находящийся в долине реки Гурген ("Гургенли"). Его отец, Реджеп Ахун (отсюда и фамилия Ахундов), был сыном народного туркменского поэта Аллагулы Шахыр.

1928 — переходит границу Туркменской ССР и получает гражданство СССР. К началу 1930 года начинает свою литературную деятельность. Собирает народные легенды, сказания. Принял очень активное участие наряду с Ата Говшудовым в сборе материалов, а затем и в дальнейшем редактировании туркменского народного эпоса Гороглы. Ахундов-Гургенли известен также как собиратель произведений туркменских поэтов XVIII и XIX веков: Кемине, Зелили и т.д.

Ахундов-Гургенли — автор ряда учебников туркменской литературы для средних школ, сборника рассказов и стихотворений.

В "Литературной энциклопедии", Т. 11 (1939 год) в статье "Туркменская литература" отмечено:
" ...советский Туркменистан имеет еще целый ряд молодых писателей и поэтов, как Ата Каушутов, Меред, Клычев, Помма-Нур-Бердыев, Чары-Кулиев, Монтон Джанмурадов, Ахмед Ахундов-Гургенли... 

В 1943 году, не окончив аспирантуру в Ленинграде, пошёл добровольцем на фронт Великой Отечественной войны. В этом же 1943 году погибает от осколка гранаты на территории Ленинградской области.

Библиография 
 Учебник для VI класса неполной сред. и сред. школы,Утв. НКП Туркм. ССР / А.  Ахундов-Гургенли , М. Гершуни. — 4-е изд. — Ашхабад: ТуркменОГИЗ, 1943. — 160 стр. с.: с илл. и портр.; 22 см см. — в пер., тираж: 5000.
 ШАБЕНДЕ (ок. 1720-1800), туркменский поэт-импровизатор. Род. и жил в р-не Куня-Ургенча и Васа (ныне Ташаузская обл. Туркм. ССР). Учился в Хивинском медресе. Автор лирич. стихов и астанов ,"Шабехрам", "Гуль и Бульбул" (1800) и "Ходжамбердихан". Поэтика дастанов близка к туркм. фольклору. Мн. стихи-песни вошли в репертуар бахгии. Метрика произв. Ш. в основном тюркская (8-, 11-, 14-сложник), встречаются и квантитативные стихи (газели, рубай и мухаммасы) / Соч.: Шабехрам. [Чапа тайярлан ве свз башы язан Ахундов-Гургенли],  Ашгабат, 1943; Туркмен эдебиятыныц тарыхы, т. 2, кн. 1, Ашгабат, 1975.